La palabra  Laza puede referirse a:

Topónimos

En España
 Al municipio de Laza en la provincia de Orense.
 A la parroquia de Laza en el municipio de Laza.
 Al pueblo de Laza.
A la parroquia de Castro de Laza en el municipio de Laza.
 A la aldea de Laza en la parroquia de Paredes, en el municipio de Montederramo, en la provincia de Orense.

Otros países 
Laza, una población del raión de Qabala, Azerbaiyán.
Laza, una población del raión de Qusar, Azerbaiyán.
Laza, un municipio del distrito de Vaslui, Rumania.
Laza, una parroquia en el municipio de Aizpute, Letonia.

Personas 
Laza Kostić (1842–1909), escritor, filósofo y político serbio.
Laza Lazarević (1851–1891), escritor, psiquiatra y neurólogo serbio.
Laza Morgan (nacido en 1983), cantante de rap y reggae jaimaicano-estadounidense.
Laza Ristovski (1956–2007), teclista serbio.
Belsy Laza (nacido en 1967), deportista cubano.